Мартин Альмагро-Басч (17 апреля 1911 Трамакастилья, Теруэль — 24 августа 1984, Мадрид) — испанский археолог и историк первобытного общества. Принимал участие в Гражданской войне в Испании 1936—1939 годов.

Биография 

Учился в католической школе Пиаристов в Альбаррасине (Теруэль), затем по стипендии — в Университете Валенсии (1928—1930), в Мадридском университете. Получив докторскую степень, Альгамбро-Басч под руководством Хуго Обермайера в Германии завершил своё обучение в 1930 году. В 1932—1934 годах Альмагро работал ассистентом Обермайера.

31 июля 1936 года Альгамбро-Басч вступил в Испанскую фалангу во время Гражданской войны в Испании, принимал участие в обороне Арагона и Сан-Себастьяна. По утверждению , Мартин Альмагро принадлежал к националистической группе фалангистов.

Получив важную должность в партии, в апреле 1937 года принимал активное участие в восстании  против «», что означало приверженность Франко. За этот поступок Мартин Альмагро был осуждён вместе с лидерами фаланги и Хедилья, но единственный получил снисхождение благодаря посредничеству  и . Во время войны сотрудничал с газетами «Arriba España» из Памплоны и «F. E.» из Севильи.

В марте 1939 года назначен директором . 24 октября 1940 года возглавил кафедру «Истории Древней Испании» в Университете Сантьяго-де-Компостела, а в 1943 году «Истории первобытного общества» в Барселонском университете. В 1940—1943 годах Альмагро проводил раскопки в Эмпорионе, используя труд военнопленных. Здесь испанский археолог работал совместно с итальянским профессором Нино Ламболья (), который впервые применил свой метод раскопок.

Специализировался на истории первобытного общества, изучал также наскальные рисунки и классическую археологию. Руководил Национальным археологическим музеем в 1968—1981 годах, сотрудничал с Высшим советом по научным исследованиям.

Наиболее примечательные его работы касаются наскальных рисунков Средиземноморья, раскопок в Эмпорионе и обнаружении мегалитов. Альгамбро-Басч также был директором испанской археологической миссия в Нубии, направленным ЮНЕСКО. Цель состояла в спасении древних памятников в связи со строительством Асуанской плотины.

Его сын  также пошёл по стопам отца.

Награды 
 Золотая медаль за заслуги в изящных искусствах
 Орден Альфонсо X Мудрого
 Орден Гражданских заслуг
 Золотая медаль в области культуры от Республики Италия
 Ветвь французской Академии

Труды

Примечания

Ссылки 
 Мартин Альмагро-Басч на El anaquel de Spantamicus — Полная библиография
Родившиеся в 1911 году
Родившиеся в Теруэле
Умершие в 1984 году
Умершие в Мадриде
Участники гражданской войны в Испании (франкисты)
Археологи XX века
Археологи Испании
Преподаватели Мадридского университета Комплутенсе